Алекса́ндр Шува́лов: Шувалов, Александр Александрович (род. 1987) — российский актёр театра и кино, певец.
 Шувалов, Александр Владимирович (род. 1945) — российский врач-психиатр, патограф.
 Шувалов, Александр Иванович (1710—1771) — российский государственный деятель, генерал-фельдмаршал, граф.